El Partido Social Cooperatista va ésser un partit polític constituït al novembre del 1931 a Barcelona per l'Instituto Internacional de la Actividad Productora.

En foren els seus dirigents José Martínez Villar (president i marquès de las Atalayuelas) i José Rufo Franquet Homedes (vicepresident).

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts